Ирландия може да означава няколко неща:
 Ирландия - остров в Атлантическия океан, на който се намират Република Ирландия и Северна Ирландия;
 Република Ирландия - държава в Северозападна Европа, разположена на о. Ирландия;
 Северна Ирландия - част от Обединеното кралство, разположена на о. Ирландия.